Серия B 1964/1965 () — 33-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 13 сентября 1964 года и закончился 20 июня 1965 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1964/65 на legaserieb.it
 Серия B 1964/65 на rsssf.com

1964/1965
Футбол в Италии в 1964 году
Футбол в Италии в 1965 году